В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1236 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1236 году

Январь 
 14 января — Савва I Сербский — сербский религиозный, культурный и политический деятель, создатель автокефальной (независимой) Сербской православной церкви её первый архиепископ, святой Сербской православной церкви, покровитель школ.

Февраль 
 16 февраля —  — итальянская монахиня, святая римско-католической церкви .
 20 февраля — Генрих II — граф Шварцбург (1197—1236)

Март 
 26 марта — Риццерио — святой римско-католической церкви .
 28 марта —  — базилианский аббат Назо, святой римско-католической церкви.

Апрель 
 4 апреля —  — епископ Эврё (1223—1236)
 Илтутмиш — Султан Дели (1211—1236)

Май 
 1 мая — Уильям III д’Обинье — участник баронской войны против Иоанна Безземельного, один из 25 гарантов Великой хартии вольностей
 6 мая — Роджер из Вендовера — английский хронист.
 7 мая —  — основатель ордена францисканцев в Англии, святой римско-католической церкви .

Июнь 
 9 июня —  — итальянская доминиканская монахиня, святая римско-католической церкви.

Июль 
 29 июля — Ингеборга Датская — королева-консорт Франции, жена Филиппа II Августа (1193,1200—1223)

Август 
 8 августа —  — епископ Шартра (1234—1236)
 16 августа —  — епископ Нориджа (1226—1236)
 17 августа —  — епископ Праги (1226—1236).
 18 августа —  — епископ Вустера (1218—1236)

Сентябрь 
 14 сентября —  — португальский трубадур
 22 сентября — Наумбург, Фольквин фон — последний магистр Ордена меченосцев (1209—1236), погиб в битве при Сауле
 25 сентября — Готье де Куэнси — французский поэт и музыкант, трувер.

Ноябрь 
 15 ноября — Лопе II — сеньор Бискайи (1214—1236)
 25 ноября —  — епископ Амьена (1222—1236)
 26 ноября — Аль-Азиз Мухаммед — айюбидский эмир Алеппо (1216—1236), убит
 Рукнуд-дин Фируз — Султан Дели (1236), убит

Декабрь 
 24 декабря —  — епископ Шпайера (1233—1236)
 26 декабря — Филипп Канцлер — французский теолог и поэт

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — губернатор Бенгалии (1236), убит
  — юдекс Логудоро (1232—1236)
  — епископ Ле-Пюи (1231—1236)
 Блакац — провансальский трубадур. По другим источникам, умер в 1237 году
 Витек III Младший — чешский дворянин, родоначальник рода Розенбергов (Рожмберков)
 Герен Лебрен — Великий магистр ордена госпитальеров (1231—1236)
  — епископ Данкелда (1229—1236)
  — палатин Венгрии (1227—1228, 1231—1234)
  — епископ Аосты (1219—1236)
 Жан I Ибелин — сеньор Бейрута (ок. 1200—1236), сеньор Наблуса, коннетабль Иерусалимского королевства (1198—1205), регент Иерусалимского королевства (1205—1210), регент Кипрского королевства (1227—1232)
 Кул Гали — булгарский поэт, погиб во время монгольского нашествия.
 Мадог ап Грифид Майлор — Король Поуис-Вадога (1191—1236)
 Муинуддин Чишти — глава и эпоним суфийского братства Чиштия. Также известен как Гариб Наваз («Благотворитель бедных»).
  — губернатор Бенгалии (1233—1236), убит
 Стефан Кулинич — бан Боснии (1204—1232)
  — монгольский хан, сын Угэдэя, отец Хайду

См. также 
 Список умерших в 1235 году
 Список умерших в 1237 году

1236